Bilans – zestawienie wielkości równoważących się.

 bilans (rachunkowość)
 W języku potocznym bilans występuje jako synonim słów: podsumowanie, zestawienie.
 W odniesieniu do poszczególnych przedsięwzięć gospodarczych (kampania reklamowa, opracowanie nowego produktu, modernizacja wyposażenia, likwidacja zakładu itp.) bilansem nazywa się czasem zestawienie nakładów, wydatków lub kosztów z jednej strony i korzyści (nie zawsze policzalnych), przychodów, zysków itp. z drugiej strony.
 bilans płatniczy
 bilans obrotów kapitałowych
 bilans handlowy
 bilans obrotów bieżących
 W gospodarce narodowej bilansem nazywa się zestawienie ilustrujące powstawanie i wykorzystanie rozmaitych wielkości lub ich przepływy (wpływ i wypływ), np. bilans środków (zasobów) pieniężnych, bilans siły roboczej, bilans paszowy, bilans gospodarki narodowej.
 W dziedzinach technicznych bilans to zestawienie wpływających i wypływających z procesu technologicznego czynników, np.:
 bilans materiałowy (bilans mas)
 bilans cieplny
 bilans energetyczny

Inne znaczenia 
 bilans energetyczny organizmów żywych
 bilans brydżowy – metoda pozwalająca oszacować liczbę przewidywanych lew do wzięcia w licytowanym kontrakcie
 bilans wodny
 ujemny bilans zlewni
 bilans instytucji finansowych
 bilans transferów jednostronnych
 bilans usług

es:Balance